Wellhöfer ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Wellhöfer (1893–1968), deutscher Fußballspieler
 Werner Wellhöfer (* 1947), deutscher Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Wellhöfer Verlag, deutscher Buchverlag